Devon har flere betydninger:

 Devon (geologi) – en geologisk periode ca. 400-350 millioner år siden

Geografi

 Devon, Alberta – en by i Alberta, Canada
 Devon (county) – et grevskab (county) i South West England
 Devon Island – den næststørste af Dronning Elizabeth Øerne, Nunavut, Canada
 Devon, Pennsylvania – en by i Pennsylvania, USA
 Devonshire – uofficielt navn på grevskabet Devon i Sydengland

Personer

 Devon (pornostjerne)
 Devon Aoki – amerikansk supermodel
 Devon Hughes – en professionel wrestler
 Devon Sawa – en skuespiller
 Devon Werkheiser, en barneskuespiller
 Simone Devon – bondagemodel

Andet

 Devon (pølse) – australsk pølse
 Devon Rex – en katterace